Gangsters steht für:

 Gangsters (Film, 1992), italienischer Spielfilm von Massimo Guglielmi
 Gangsters (Film), kanadisches Filmdrama (2011)
 Gangsters: Organisiertes Verbrechen, Computerspiel (1998)

Siehe auch:
 Gangster (Begriffsklärung)